Фрунзенский — название населённых пунктов в России:
 Фрунзенский — посёлок в Красногвардейском районе Оренбургской области.
 Фрунзенский — посёлок в Михайловском районе Рязанской области.
 Фрунзенский — посёлок в Большеглушицком районе Самарской области.

См. также 
 Фрунзенский европейский кантон
 Фрунзенский областной комитет КП Киргизии
 Фрунзенский район
 Фрунзенский сельсовет
 Фрунзенский универмаг
 Фрунзенская
 Фрунзенское
 Фрунзовка
 Фрунзе (значения)